Jonathan Josué Rubio Toro (ur. 2 czerwca 1989 w San Pedro Sula) – honduraski piłkarz występujący na pozycji napastnika w GD Chaves.

Bibliografia 
 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hondurascy piłkarze
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w San Pedro Sula
Piłkarze Gil Vicente FC
Piłkarze SD Huesca
Piłkarze Varzim SC
Piłkarze Académiki Coimbra
Piłkarze CD Tondela
Piłkarze GD Chaves